Dewart ist der Familienname folgender Personen:

 Lewis Dewart (1780–1852), US-amerikanischer Politiker
 William Lewis Dewart (1821–1888), US-amerikanischer Politiker

Dewart steht als geografische Bezeichnung für:

 Dewart (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Dewart Island, Insel in der Antarktis
 Dewart Lake, Fluss im US-Bundesstaat Indiana